Alexander Huemer (1972-), peintre autrichien.
 Coco Huemer (1993-), actrice autrichienne.
 Dick Huemer (1898-1979), réalisateur et scénariste américain.
 Michael Huemer (1969-), professeur de philosophie américain.